Амалия Саксонска () може да се отнася за:

 Амалия Саксонска (1436–1501), херцогиня на Бавария-Ландсхут
 Мария-Амалия Саксонска (1724–1760), кралица на Испания
 Амалия фон Цвайбрюкен-Биркенфелд (1752–1828), първа кралица на Саксония, съпруга на Фридрих Август I
 Мария Амалия Саксонска (1757–1831), херцогиня на Пфалц-Цвайбрюкен
 Амалия Саксонска (1794–1870), принцеса от Саксония, композиторка и писателка
 Мария Фердинанда Амалия Саксонска (1796–1865), велика херцогиня на Тоскана
 Амалия-Августа Баварска (1801–1877), кралица на Саксония
 Мария Йозефа Амалия Саксонска (1803–1829), кралица на Испания
 Амалия фон Сакс-Кобург-Гота (1848–1894), херцогиня в Бавария, съпруга на Максимилиан Емануил